Тама́ра Бело́ва:
 Белова, Тамара Дмитриевна (род. 1940) — советский и российский филолог.
 Белова, Тамара Николаевна (род. 1946) — советская шахматистка.